Bella Cup 2004 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2004 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 5–11 lipca 2004 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

2004 w polskim sporcie
2004 w tenisie ziemnym
2004